Vzorec C2H2O může označovat:

 Ethenon neboli keten (H2C=C=O)
 Ethynol (HC≡C-OH)
 Oxiren (cyklická sloučenina)

{{DISPLAYTITLE:C2H2O}}